

Italia 
 Serie D (Promozione) – campionato di calcio femminile italiano
 Serie D – campionato di calcio maschile italiano
 Serie D –  campionato di calcio a 5 maschile italiano
 Serie D (Serie D regionale) – campionato di pallacanestro maschile italiano
 Serie D – campionato di pallamano maschile italiano
 Serie D (Promozione) – campionato di pallanuoto maschile italiano
 Serie D – campionato di pallavolo femminile italiano
 Serie D – campionato di pallavolo maschile italiano
 Serie D – campionato di rugby maschile italiano

Altro 
 Série D – quarta divisione del campionato brasiliano di calcio